

Geografia 
 Barbu – ex comune norvegese, ora aggregato ad Arendal nella contea di Agder

Persone 
 Constantin Barbu (1971) – ex calciatore rumeno
 Eugen Barbu (1924-1993) – scrittore rumeno
 Ion Barbu (1895-1961) – matematico rumeno
 Marcel Barbu (1907-1984) – politico francese
 Natalia Barbu (1979) – cantante moldava
 Ștefan Barbu (1908-1970) – calciatore rumeno
 Vladimir Barbu (1998) – tuffatore italiano

Altro 
 Barbu – gioco di carte